Чемпионат мира по сноуборду 1997 года — второй в истории чемпионат мира, прошедший с 21 по 26 января 1997 года в итальянском Сан-Кандидо. Было разыграно 10 комплектов наград — мужчины и женщины выявили сильнейших в хафпайпе, параллельном слаломе, слаломе, сноубордкроссе и гигантском слаломе.

Призёры

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте FIS

Январь 1997 года
Чемпионаты мира в Италии
Международные соревнования по сноуборду в Италии
Спортивные соревнования в Трентино-Альто-Адидже